Габиски́рия — грузинская фамилия. Известные носители:

 Габискирия, Гурам Николаевич (1947—1993) — советский грузинский футболист, позже — мэр Сухуми.
 Габискирия, Юрий Важикович (род. 1968) — грузинский футболист.